Acura ZDX (2009) – spalinowy SUV Coupe produkowany w latach 2009–2013.
 Acura ZDX (2023) – elektryczny crossover produkowany od 2024 roku.